Сезон ЖНБЛ 2003/2004 — это 24-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в первый раз, стала команда «Данденонг Рейнджерс».

В регулярном чемпионате приняло участие восемь команд, столько же сколько и в прошлом, но одна из них, «Сидней Пантерс», сменила в межсезонье своё название и стала называться «Сидней Юни Флэймз». Регулярный чемпионат в данном сезоне начался 3 октября, а завершился он 1 февраля, MVP которого была признана центрфорвард команды «Канберра Кэпиталз» Лорен Джексон. Наставник команды «Данденонг Рейнджерс», Гэри Фокс, был признан тренером года, а Кэтлин Маклауд из команды «Австралийского института спорта» — новичком сезона. Официально первенство 2003/2004 годов завершилось 21 февраля, когда команда «Данденонг Рейнджерс» переиграла в финальной игре клуб «Сидней Юни Флэймз» со счётом 63:53, а MVP финала была признана форвард «Рейнджерс» Эмили Макинерни.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Лорен Джексон, Канберра Кэпиталз
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Новичок года женской НБЛ: Кэтлин Маклауд, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Эмили Макинерни, Данденонг Рейнджерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Лорен Джексон, Канберра Кэпиталз
 Тренер года женской НБЛ: Гэри Фокс, Данденонг Рейнджерс

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Джоди Датсон (Таунсвилл Файр)
 З Белинда Снелл (Сидней Юни Флэймз)
 Ф Джасинта Хэмилтон (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Лорен Джексон (Канберра Кэпиталз)
 Ц Шелли Хаммондс (Сидней Юни Флэймз)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2003/2004